El Edén  bezeichnet:

 El Edén (Las Margaritas), Ort in Chiapas, Mexiko
 El Edén (Palenque), Ort in Chiapas, Mexiko
 El Edén (Tapachula), Ort in Chiapas, Mexiko
 El Edén (Guerrero), Ort in Guerrero, Mexiko
 El Edén (Uruguay), Ort in Uruguay
 El Edén (Orellana), Ortschaft und eine Parroquia rural („ländliches Kirchspiel“) im Kanton Francisco de Orellana der ecuadorianischen Provinz Orellana
 El Edén (Film), mexikanischer Film aus dem Jahr 2004, Regisseur Jaime Humberto Hermosillo